Optimus Primal (puis Optimal Optimus dans la saison 3) est l'un des personnages principaux des séries Animutants et Beast Machines: Transformers. Il est le chef des Maximals et, en tout point, l'opposé de son équivalent Predacon, Mégatron II.

Biographie

Animutants 
Optimus dirigeait un vaisseau d'exploration maximal transportant de nombreux protoformes  (transformers inachevés) ainsi que trois maximals : l'ingénieur et chef en second Rhinox, le saboteur Rattrap et le guerrier Cheetor. Son vaisseau se heurta à celui de Mégatron, qui fuyait la planète Cybertron à la recherche de ressources d'énergon nécessaires pour conquérir la galaxie. Optimus tenta de l'arrêter, et les deux navires s'écrasèrent sur la même planète. Conscient des risques courus par la galaxie si Mégatron parvenait à ses fins, Optimus décida de mener une lutte sans merci contre lui afin de le vaincre définitivement et de rentrer sur Cybertron. Il fera partie des Maximals survivants qui rentreront sur Cybertron à la fin de la saison 3.

Beast machines: Transformers
Dans Beast machines, Optimus est toujours le chef des maximals, avec cette fois Cheetor pour second. Il est toujours le même, bien que son image de chef idéal s'effrite : il fait preuve de fanatisme, se montre moins sûr de lui et entre en conflit avec Cheetor, qui remet en cause son droit de commander et parle de « prendre la relève ».
Optimus laisse l'Oracle, qui a donné à lui et aux autres leurs nouveaux corps, prendre les décisions a sa place, ce qui devient par la suite problématique car Rhinox, devenus méchant, en prend le contrôle, mais ne le sachant pas il continuera d'appliquer les conseils de l'oracle (ou de Rhinox). Quand ce dernier lui donne le pouvoir de déclencher la bombe qui détruirait toute forme de vie robotique, il est ramené a la raison par ses équipiers (il ne veut pas lancer ce « génocide ») et décide de combattre mégatron seul, et c'est ce que Rhinox voulait. Quand il se rend compte (bien trop tard) qu'il a été manipulé par ce dernier, il décide de déclencher le génocide... à ce moment précis, Optimus ne sait pas que ses maximals sont devenus tous des machines et il commence à partir en miettes à cause de la bombe...

Il se rend compte de son fanatisme au début de la saison 2, où il a causé la destruction de tout Cybertron, et obtient de la part de l'Oracle la possibilité de reculer dans le temps pour changer les choses. Il y parvient et sauve de justesse Cybertron de la destruction, ainsi que tous ses maximals, qui redeviennent techno-organiques. Il est ensuite enfermé dans la chambre de l'Oracle, mais ensuite libéré par ses coéquipiers, qui affirment qu'ils ont besoin de lui.
Par la suite, Optimus primal continue de commander les maximals, reprenant à l'occasion un peu d'importance par rapport à Cheetor, qui tendait à le dépasser. Mais, plus tard, il se retrouve seul face à un Mégatron doté de toutes les étincelles vitales de Cybertron, qui tente de détruire la part organique de la planète. Optimus parvient alors, en se sacrifiant, à éliminer avec lui Mégatron et à reformater tout Cybertron, qui est transformé en un véritable paradis techno-organique. Au terme de la série, Cheetor reçoit de l'Oracle une vision d'Optimus primal rejoignant la Matrice.

Transformers: La trilogie de la Guerre pour Cybertron 
Optimus Primal apparait dans la troisième partie de la série, intitulée Kingdom.

Il est le chef des Maximals, descendants des Autobots, et vivant dans un futur où Cybertron est devenu une planète morte à cause de la disparition de l'Allspark provoqué par Optimus Prime. Il est arrivé sur Terre à l'époque de la préhistoire en poursuivant le descendant de Megatron, qui a volé le Disque d'Or contenant les mémoires du chef des Decepticons. Il fera alors la rencontre de son ancêtre Optimus Prime et l'attaque en pensant qu'il s'agit de Nemesis Prime, sa version future reformatée par Unicron, et cherche à lui voler ses réserves d'Energon.

Après quelques altercations et comprenant la raison de la venue des Autobots sur Terre, il accepte de s'associer avec eux pour retrouver l'Allspark et espérer changer son futur.

Transformers: Rise of the Beasts 
Optimus Primal apparaitra dans le futur film de Steven Caple Jr. se déroulant sept ans après Bumblebee. Il sera interprété par Ron Perlman.

Caractère 
Optimus Primal est sérieux, responsable et altruiste. Contrairement à Mégatron, il fait preuve de beaucoup de qualités morales, dont le respect et le courage, et éprouve plutôt de l'affection pour ses soldats, qu'il tient à protéger. Bien qu'autoritaire, il se montre souvent compréhensif et confiant avec eux, y compris Dinobot. Il est plutôt pacifiste, mais a conscience que la guerre avec les Prédators est hélas inévitable. Il fait cependant preuve de parfois trop d'idéalisme, et on a souvent l'impression que malgré ses capacités de chef, il a beaucoup moins d'expérience que Mégatron, qui exploite beaucoup ces deux défauts. Néanmoins, ce serait une erreur de le prendre pour un débutant à la guerre : il a déjà beaucoup de connaissances à ce sujet, notamment sur le Protoform X, le vaisseau prédator Nemesis, etc. Dans l'ensemble, il apparait comme le stéréotype du chef idéal.

Description

Animutants

Forme originale 
En mode animal, Optimus est un gorille noir, en tout point semblable à son équivalent animal. En mode robot, son visage de gorille se détache du reste de la tête, pivote et tombe sur son torse, révélant un visage robotique. Le bassin pivote et les jambes de gorille s'agrandissent pour former des jambes de robot. Il est armé de canons jaillissant de ses mains et de son dos, de deux épées courtes et recourbées et d'une très grande force physique. Son dos incorpore des propulseurs, qui lui permette de voler en mode robot.

Forme Transmétal 
Au début de la saison 2, le corps d'Optimus Primal est accidentellement détruit, et le chef Maximal est (au grand plaisir des prédators) considéré comme détruit. Ainsi, pendant un moment, Optimus est absent dans cette saison. Puis, dans Nouveaux arrivants  partie, Rhinox tente une opération risquée pour récupérer l'étincelle d'Optimus et la replacer dans un nouveau protoform dépourvue d'étincelle vitale. Malgré un échec apparent, l'opération s'avère être un succès et, dans Nouveaux arrivants  partie, Optimus revient, devenu un puissant transmétal.

Sous cette forme, son mode animal est toujours un gorille, mais le pelage noir est remplacé par une peau de métal bleue luisante sur le torse et la tête alors que les bras, les jambes et le dos sont en métal gris. Deux espèces de masse, qu'il peut utiliser en modes robot, véhicule et animal, sont accrochés dans son dos. Ses jambes, très courtes, peuvent se déployer et former une sorte de surf antigravitationnel en mode véhicule.

En mode robot, son buste se retourne, sa tête de gorille rentre pour laisser place à une tête de robot (au visage vaguement simiesque, mais portant toujours le même casque), et son dos de gorille se place sur son ventre de gorille pour former un paquetage dorsal/arme, laissant place à un torse couvert d'un pelage bruns et marron clair. Les deux moitiés de son surf se baissent et forment le bas de ses jambes. Un pistolet laser est visible à l'équivalent de la ceinture, et ses mains de gorille rentrent pour laisser place à des mains de robot.

Forme Optimal Optimus 
À la fin de la saison 2, Mégatron avait pénétré dans l'Arche et tiré dans la tête du chef autobot Optimus Prime, ancêtre d'Optimus Primal. Cet acte avait pour but de changer le futur, afin que les Decepticans battent les Autobots et que les Maximals n'aient jamais existé. Dans Optimal situation, la Veuve Noire intervient alors et chasse Mégatron de l'Arche. Lorsque les Maximals arrivent, Optimus Prime est encore vivant, mais gravement endommagé, et son étincelle vitale peut s'éteindre à tout moment. Optimus Primal prend alors une décision risquée : retirer l'étincelle d'Optimus Prime du corps endommagé et la placer dans son propre corps jusqu'à ce que le corps d'origine soit réparé. Malgré les avertissements de Rhinox, qui estime qu'un seul corps ne peut pas porter deux étincelles vitales en même temps, qui plus est l'une des plus puissantes étincelles existantes, Optimus Primal s'exécute. Il se tord alors de douleur au sol pendant un moment, puis un étrange phénomène se produit : son corps grandit, ses mains changent, des ailes d'avion jaillissent de ses bras... Lorsque, au bout de quelques minutes, il se relève enfin, son corps a complètement changé, et il est devenu un animutant surpuissant, mi maximal-mi autobot, Optimal Optimus (bien que la plupart des personnages continueront généralement à l'appeler Optimus Primal ou simplement Optimus).

Sous cette forme, Optimus est immense, à un tel point que Mégatron transmétal lui-même parait minuscule à ses côtés. Ses bras sont recouverts par des sortes d'ailes d'avion lui faisant office de bouclier. Il possède au total quatre modes connus: robot, animal (gorille géant), vaisseau et tank. Il a cependant tendance à surtout utiliser les modes robot et vaisseau, aussi ne verra-t-on malheureusement pas souvent son mode animal. Son torse en mode robot incorpore un double canon lance-missiles à viseur laser, également présent sur les modes véhicules. Il est surtout de couleur orange et bleu.

Beast Machines  
Dans cette série, Optimus se retrouve reformaté par l'Oracle de Cybertron, et obtient une nouvelle forme techno-organique. Sa forme animale est celle d'un gorille laissant apparaitre quelques parties mécaniques. Dans sa forme robot, il s'éloigne de sa forme originale et conserve quelques traits rappelant sa forme gorille.

 

Autobots
Techno-organique